Elma kann folgende Bedeutungen haben:
 weiblicher Vorname, siehe Elma (Vorname)
 ein Nebenfluss (deutsch Elm) der Łyna im Ermland (Polen), siehe Elma (Fluss) 
 ein Computerspiel, siehe Elasto Mania
 Schweizer Gehäusehersteller, siehe unter Elma Electronic

Elma ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Fikri Elma (1934–1999), türkischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elma (Iowa)
 Elma (New York)
 Elma (Virginia)
 Elma (Washington)
 Elma Center (New York)
 Elma Township (Richland County, North Dakota)

Die Abkürzung ELMA steht für:
 „European Land Mammal Ages“ (europäische Landsäugetierzonen), siehe ELMMZ Neogen
 Empresa Líneas Marítimas Argentinas, eine ehemalige argentinische Reederei

Abkürzung